Лу́кас () — название нескольких фильмов:

 «Лукас» — американская комедийная драма 1986 года.
 «Лукас» — датско-исландско-эстонский фильм 1992 года.
 «» — французско-бельгийский боевик 2018 года.